Pride Critical Countdown 2005 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  na Saitama Super Arena em Saitama, Japão.

Background 
Esse evento contou com o Segundo Round do Grand Prix de Médios de 2005. o vencedor se tornaria o desafiante ao Cinturão Peso Médio do Pride.

Resultados

Chave do Grand Prix de Médios de 2005

Referências

Ligações Externas 

2005 nas artes marciais mistas